Puzzeltijd (Vlaanderen), een voormalig spelprogramma op de Vlaamse televisiezender VTM
Puzzeltijd (Nederland), een voormalige dagelijkse interactieve quiz op de Nederlandse televisie
Puzzeltijd Interactive,  een interactief programma op de Nederlandse televisiezender RTL 4 en de opvolger van bovenstaande
Puzzeltijd Kids, een spelprogramma voor kinderen op de Nederlandse televisiezender RTL 4